Hrvatska:
 Koritna (Dubrava), naselje u općini Dubrava
 Koritna (Semeljci), naselje u općini Semeljci